Royal Rumble (2017) — pay-per-view шоу федерации рестлинга WWE. Шоу состоялось 29 января 2017 года в «» в городе Сан-Антонио, штат Техас, США. Это шоу было тридцатой ежегодной «Королевской битвой».

Второе PPV-шоу «Королевская битва», проведённое на «Аламодоум» после 1997 года и четвёртое в Техасе (ранее — в 1989, 1997 и 2007 годах).

В рамках шоу было проведено восемь матчей, в том числе три на пре-шоу. В главном шоу Рэнди Ортон выиграл Royal Rumble-матч, последним устранив Романа Рейнса, став седьмым многократным победителем «Королевской битвы». Джон Сина победил Эй Джей Стайлза в матче за чемпионство WWE и стал шестнадцатикратным чемпионом мира, повторив рекорд Рика Флэра. Кроме того Кевин Оуэнс отстоял титул чемпиона вселенной по версии WWE от Романа Рейнса в матче без дисквалификации, Шарлотт Флэр сохранила титул женской чемпионки RAW в матче против Бэйли, а Невилл победил  в матче за титул Чемпион WWE в полутяжёлом весе.

Результаты

Матч «Королевская битва»

Примечания

Ссылки 
 WWE Royal Rumble 2017 Results: News And Notes After Randy Orton Wins Alfred Konuwa Forbes

PPV на WWE Network 2017 года
2017 год в Техасе
Спорт в США в 2017 году
Спортивные соревнования в Сан-Антонио